Mármara kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mármara (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Mármara (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar